Lars Jochimsen, Professionel Gospelinstruktør

Baggrund
Lars Jochimsen har været en betydende del af den danske gospelscene, siden den for alvor indtog Danmark i starten af nullerne. I starten som pianist og bandleder for en lang række gospelkor i København og ikke mindst for diverse gospelworkshops og festivals landet over. Senere som korleder for egne kor og gospelinstruktør ved utallige gospelworkshops for landets folkekirker og virksomheder. 
Musikaliteten er medfødt, men gospelmusikken har han tilegnet sig ved learning by doing. Han har foretaget studieture og inspirationsrejser først og fremmest til USA, gospelens hjemland. Har som eneste dansker spillet og deltaget i Gospel Music Workshop of America – den største gospelfestival i USA overhovedet. Herhjemme er Lars Jochimsen også kendt for sit korarbejde i X-Factor. Og for musikken til Hella Joofs film Oh Happy Day.
Favner musikalsk fra traditionelle “negro spirituals” til den moderne contemporary gospel.

Arbejdsområder
Arbejder som fuldtids gospelinstruktør med at formidle musik og sang til børn, unge og voksne gennem workshops og andre events. Samarbejder med kirker og private og offentlige virksomheder. 
Korleder for Vanløse Gospelkor og Ullerød Gospelkor.
Medvirker som pianist for mange gospelkor og landskendte gospelinstruktører, bl.a. Rune Herholdt, Claes Wegener, Linda Andrews, Julie Lindell, Laura Arensbæk Kjærgaard, Hans Christian Jochimsen.
Initiativtager til og arrangør af Tivoli Gospel Festival, der fylder scenerne i Tivoli med gospel fra morgen til aften i en weekend i maj. Omkring 40 gospelkor fra hele landet deltager i denne årligt tilbagevendende begivenhed. I udvælgelsen lægges der vægt på at vise alsidigheden i gospel, både i korstørrelse, musikvalg, udtryk og geografisk oprindelse, ligesom der gives fortrinsret til de kor, der ansøger om at deltage for første gang.

Tidslinje
2014: Musikalsk arrangør for Ullerød Gospel og Vanløse Gospelkors inspirationstur i USA
2013: The Norman Hutchins tribute. Formidler besøg af og koncerter med gospellegenden, præsten Norman Hutchins.
2012: Gæst og "Performer" til Norman Hutchins 50 års fødselsdag, hvor blandt andet Judy Mcallister også optræder
2011: Starter Ullerød Gospelkor i samarbejde med Ullerød Kirke
2010: Starter Vanløse Gospelkor
2010: Koncert med Myron Butler og New Celebration Gospel Choir i Tivolis Koncertsal
2010: Projekt “Salme Gospel” for børn startes op i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste.
2009: Forfatter til bogen ”Gospelhåndbogen” udgivet af Kirkefontet
2009: Projekt Gospelkonsulent rettet mod danske folkekirker i samarbejde med Kirkefontet.
2009: Arrangerer Tivoli Gospel Festival i samarbejde med Tivoli (har været en årlig tradition siden)
2008: Pianist/arrangør på  CD’en ”I got joy” med Kefas
2006: Pianist/arrangør på CD’en ”Here I am again” med Colin Vassel
2005: Musikalsk arrangør for Sound Of Gospel inspirationstur i USA

Internationalt samarbejde
Lars Jochimsen har blandt andet arbejdet sammen med: Walter Hawkins (US), Myron Butler (US), Norman Hutchins (US), Mark Taylor (US), Ricky Grundy (US), Anthony Faulkner (US), Derrick Lee (US), Ruth Lynch (UK), Colin Vassel (UK), Junior Robinson (UK), Karen Gibson (UK), Noel Robinson (UK).
Har "varmet op" for Kirk Franklin (US) i Danmark, da han gav koncert, og har været konferencier for Kurt Carr (US), da han gæstede København for første gang.

Eksterne kilder/henvisninger 

 Lars Jochimsens websted
 Vanløse Gospelkor
 Lars skal få mere gospel ind i kirken Udfordringen.dk februar 2009

Pianister fra Danmark
Dirigenter fra Danmark